ONM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Municipal, Socorro (Nuovo Messico), Stati Uniti